Киос может означать:
 Киос — древний город.
 Киос — греческий миноносец.